Анга́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ангарская улица — улица в Волгограде.
 Ангарская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ангарская улица — улица в Иркутске (по берегу р. Ангара).
 Ангарская улица — улица в Калининграде.
 Ангарская улица — улица в Канске.
 Ангарская улица — улица в Липецке (Сырский).
 Ангарская улица — улица в Магнитогорске.
 Ангарская улица — улица в Москве.
 Ангарская улица — улица в Орске.
 Ангарская улица — улица в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Ангарская улица — улица в Самаре.
 В Томске:
 Ангарская улица;
 Ангарский переулок.

Белоруссия 
 Ангарская улица — улица в Минске.

Украина 
 Ангарская улица — улица в Мариуполе.
 Ангарская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Ангарская — улица в Алматы.